Украина начала участвовать в конкурсе песни «Евровидение», начиная с 2003 года и в общей сложности участвовала 17 раз. Национальный отбор конкурса называется «Відбір».

Во второй год своего участия Украина выиграла конкурс с песней Русланы «Wild Dances». Вторые места Украине принесли в 2007 и 2008 годах Верка Сердючка с песней «Dancing Lasha Tumbai» и Ани Лорак с песней «Shady Lady» соответственно.

В 2011 году к тройке лидеров приблизилась певица Мика Ньютон, заняв 4 место.

В 2013 году страну представила певица Злата Огневич. Она заняла 3 место, уступив представителям Азербайджана и Дании.

В 2015 году страна впервые отказалась от участия в конкурсе, по заявлению Первого национального канала Украины — из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.

В 2016 году Украина вернулась на конкурс и представлявшая страну певица Джамала с песней «1944» выиграла Евровидение-2016. Впервые за всю историю её участия национальный отбор телеканалы UA:Перший и СТБ провели совместно.

В 2018 году UA:Перший и СТБ трансляцию конкурса впервые провели совместно. Представителем от Украины в 2018 году стал певец Melovin. По результатам зрительского голосования он занял седьмое место, а вот по результатам судейского голосования — двадцать шестое.

В 2019 году победительница национального отбора MARUV, а также группы «Freedom-jazz girls band», «Kazka» и «Brunettes Shoot Blondes», занявшие в национальном отборе соответственно второе и третье места, отказались участвовать в конкурсе. В связи с этим Национальная общественная телерадиокомпания Украины принял решение отказаться от участия в конкурсе.

В 2020 году Украину должна была представлять группа Go_A c песней «Solovey», однако из-за пандемии COVID-19, конкурс не состоялся. В НОТУ заявили что группа будет представлять страну в 2021 году, c песней «SHUM». Группа смогла занять 5 место, получив 97 баллов от жюри и 267 баллов от зрителей, что стало лучшим результатом Украины с момента победы на конкурсе в 2016 году. 

В 2022 году страна одержала победу на Евровидение-2022 с результатом в 631 балл благодаря хип-хоп группе Kalush с песней «Stefania», установив рекорд Евровидения по голосам зрителей — 439 баллов (93,8 % от всех возможных). Трансляция конкурса проходила на канале UA:Культура, в связи с тем, что на телеканале UA: Первый шла трансляция информационного марафона освещающего вторжение России на Украину.

За 17 лет участия в финале Украина получила 3380 баллов, в полуфинале — 2184 баллов, а также является единственной страной, которая всегда проходит в финал. За последние 19 лет, Украина больше всего раз побеждала на Евровидение (3 раза).

История дебюта на конкурсе 
Впервые принять участие в международном песенном конкурсе Евровидение Украина решила в марте 2002 года. О самом Евровидении и возможном участии в нём заговорили в конце мая 2002 года, когда Национальной телекомпанией Украины была проведена трансляция конкурса Евровидение-2002. 

Дебют Украины на конкурсе состоялся в 2003 году. Тогдашний музыкальный продюсер УТ-1 Елена Мозговая выдвинула на конкурс своего мужа Александра Пономарёва. За 50 тысяч долларов покупается песня у автора хита «Diva», с которым на Евровидении-1998 победила Дана Интернэшнл. Но песня не вызывает такой фурор, в итоге 14 место и 30 баллов.

Участники

Украинские исполнители как представители других стран

Голосование (2003—2021)

Баллы, отданные Украиной

Баллы, которые получила Украина

Полученные голоса 
Таблица баллов, полученных Украиной в финале за все годы её участия. Прочерки в клетках у стран будут стоять в том случае, если страна не принимала участие в том или ином году.
В последней ячейке каждой строчки определённой страны будет указана сумма баллов, данных ею Украине за все годы участия этой страны.

Как принимающая страна

Награды

Премия Марселя Безансона  
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине, Эстония лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса[195]. Награды вручаются по трем категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий»[196]. Украина за свое участие на конкурсе получила 4 награды Марселя Безенсона.

Премия Барбары Декс 
Барбара Декс — представительница Бельгии на конкурсе песни Евровидение 1993. Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла. В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий. Украина получила эту премию только один раз в 2007

Комментаторы, глашатаи и вещатели

Галерея

Факты 

 Украина является первой и единственной восточноевропейской страной, которая выиграла Евровидение более одного раза (2004, 2016, 2022).
 Песни «Wild Dances» и «1944» от Украины в 2004 и 2016 годах — единственные на данный момент песни-победители, исполненные на двух языках.
 Украина является единственной страной, которая ни разу не проваливалась в полуфинале.

См. также 
 Украина на детском конкурсе песни Евровидение

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Points to and from Ukraine eurovisioncovers.co.uk
 Ukraine in the Eurovision Song Contest — 2010 eurovision-ukraine.com

Примечания